


Lista de mai jos conține localitățile din județul Satu Mare.

Vezi și 
Județele României

Satu Mare
Localități
 Listă, Localități